Horvátország
 Kobiljak település Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Kobiljak település Zágráb Szeszvete városnegyedében